Niemcy:
 Straßberg – dzielnica Bobingen
 Straßberg – dzielnica Harzgerode
 Straßberg – dzielnica Plauen
 Straßberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Zollernalb

Zobacz też:
 Strasberg
 Strasburg
 Strassberg